Kowloon Motor Bus (celým názvem: Kowloon Motor Bus Company (1933) Ltd.; ) byl hongkongský fotbalový klub, který sídlil ve stejnojmenné britské kolonii. 

Založen byl v roce 1947 hongkongskou autobusovou společností Kowloon Motor Bus Company. Po celou dobu své existence byl firemním týmem téže společnosti. Jednalo se o dvojnásobného vítěze hongkongské nejvyšší fotbalové soutěže. Na mezinárodní scéně klub účinkoval pouze jednou, účast byla v Asijském mistrovství klubů (4 zápasy, 0 výher, 0 remíz, 4 prohry, skóre 2:16). Zanikl v roce 1981.

Získané trofeje 

 Hong Kong First Division League / Premier League ( 2× )
 1953/54, 1966/67

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1947–1973: Hong Kong First Division League
 1973–1976: Hong Kong Second Division League
 1976–1977: Hong Kong First Division League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v asijských pohárech 

Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil klubu, wildstat.ru 

Zaniklé hongkongské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1947
Fotbalové kluby zaniklé v roce 1981